Ба́за (от  — базис, основа из ) — нечто основополагающее, фундаментальное, классическое.

 База — место временного хранения товаров, например: «овощная база».

Военное дело 
 База — формирование (и место его дислокации) осуществляющее работу на месте хранения, эксплуатации вооружения и военной техники вооружённых сил некоторых государств.
 Военная база — место хранения и дислокации вооружения и военной техники вооружённых сил некоторых государств.
 Военно-морская база
 Авиационная база — в СССР и РФ тыловая воинская часть обеспечения жизнедеятельности военного аэродрома и воинского гарнизона (АБ, АвБ, АТехБ). В странах НАТО более обобщённое понятие.
 База хранения

Топоним 
 База — река предгорий юго-восточных склонов Абаканского хребта.
 База — левый приток реки Белой в 110 км от устья — на Урале.
 База — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области.
 База — посёлок в составе города Александровск Пермского края.

Наука 
 База — в архитектуре, основание, нижняя часть колонны, пилястры.
 База — в астрономии, расстояние между любыми двумя приёмными элементами (антеннами) интерферометра.
 База в математике, база топологии.
 База индукции — см. Математическая индукция.
 База — централизованное хранилище данных, обеспечивающее хранение, доступ, первичную обработку и поиск информации.
 База — база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний.

Техника 
 База — поверхность, ось или точка, предназначенные для придания изделию или детали требуемого положения в пространстве относительно выбранной системы отсчёта.
 База, платформа на которой размещено то или иное изделие по типу движителя или типу изделия (например, танковая база):
 Колёсная база — расстояние между передней и задней осями автомобиля или колёсный движитель.
 Гусеничная база — гусеничный движитель.
 База сигнала — произведение длительности сигнала на ширину его спектра.
 База — одна из полупроводниковых областей биполярного транзистора или тиристора.

Кино, фото 
 База (The Base) — фильм Марка Лестера 1999 года.
 База — фильм Аркадия Мамонтова 2009 года.
 Иногда в прокате под названием «База» шёл фильм «База Клейтон» (Basic) 2003 года.
 База — расстояние между точками съёмки левого и правого ракурса.

Спорт 
 База — часть бейсбольной площадки.

Интернет-издание 
 Baza — российское интернет-издание.

В культуре 

 База (based) — фраза, которая в англоязычном сегменте Интернета символизирует поведение человека, который не зависит от чужого мнения, или одобрение, ставшая интернет-мемом.

См. также 

 Базис (значения)
 Baza
 Новая База